L'Eurosphère désigne l'ensemble des blogs créées et animés en Europe ou par des Européens.
 L'Eurosphère désigne la Sphère Publique Européenne
 L'Eurosphère désigne la zone géographique d'influence de l'Union européenne.
 Eurosphere : terme américain qui désigne les endroits dans le monde où vivent des descendants des Européens (type caucasien)
Cela inclut l'Europe, la Russie, une partie de l'Afrique, la Nouvelle-Zélande, la majeure partie de l'Amérique du Nord, quelques parties de l'Amérique du Sud...
 "Eurosphère" désigne un projet financé par la Commission européenne grâce au  Programme Cadre de l'Union Européenne, impliquant des chercheurs de différentes disciplines de 16 pays et coordonné par l'Université de Bergen (Norvège). L'objectif principal du projet est de créer des perspectives novatrices sur les sphères publiques européennes et d'identifier les conditions qui permettent ou sapent l'articulation de sphères publiques européennes inclusives.

Références